Таллин 1979 — шестой из серии международных турниров, проходивших в советское время в столице Эстонской ССР. Это второй таллинский турнир, носивший статус мемориала П. П. Кереса.

Турнир проходил с 21 февраля по 16 марта 1979 г.

В турнире участвовали 17 шахматистов (9 советских и 8 иностранцев), в том числе 8 гроссмейстеров.

Победу в соревновании одержал экс-чемпион мира Т. В. Петросян, в упорной борьбе опередивший на пол-очка другого экс-чемпиона мира М. Н. Таля и еще одного советского гроссмейстера Р. А. Ваганяна. Судьба первого места решилась в заключительном туре. Петросян отставал от Таля на пол-очка. В последнем туре Петросян обыграл белыми венгра Д. Сакса, а Таль проиграл черными неудачно выступавшему в Таллине югославу Б. Ивановичу (любопытно, что Ваганян, разделивший с Талем 2—3 места также единственное поражение в турнире потерпел от Ивановича).

Турнирная таблица

См. также 
 Мемориал Кереса

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Таллине
1979 год в Эстонии
1979 год в шахматах
Февраль 1979 года
Март 1979 года